Референдумы в Швейцарии проходили 25 января и 3 мая 1942 года. Январский референдум был гражданской инициативой по введению прямых выборов в Федеральный совет и увеличению количества мест в Совете. Инициатива была отклонена избирателями. Майский референдум проходил по гражданской инициативе о реорганизации Национального совета. Инициатива была организована руководителем Независимого альянса либеральным политиком Отто Пфандлером и касалась проблемы отсутствия депутатов при голосованиях в Национальном совете. Инициатива была отклонена..

Избирательная система 
Оба референдума были гражданскими инициативами и требовали двойного большинства для одобрения: избирателей и кантонов.

Результаты

Январь: О прямых выборах в Федеральный совет

Май: Реорганизация Национального совета

Примечания 

Выборы 1942 года
1942 год в праве
1942 год в Швейцарии
1942